Регионална лига у рагбију 2014/15. (службени назив: 2014–15 Regional Rugby Championship) је било 8. издање Регионалне лиге у рагбију. Учествовало је 6 рагби клубова из Црне Горе, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Такмичење је освојио Челик.

Учесници 
 Рагби клуб Нада Сплит 
 Смартсон 
 Мађарок 
 Рагби клуб Арсенал Тиват 
 Рагби клуб Рад 
 Рагби клуб Челик

Групна фаза

Група А 

Мађарок - Смартсон 27-17

Нада - Мађарок 36-27

Смартсон - Нада 17-28

Смартсон - Мађарок 33-19

Мађарок - Нада 11-29

Нада - Смартсон 36-0

Група Б 

Челик - Рад 26-12

Рад - Арсенал 55-3

Арсенал - Челик 10-60

Рад - Челик 22-29

Арсенал - Рад 12-58

Челик - Арсенал 41-7

Завршница такмичења

Полуфинале 

Нада - Рад 20-0

Челик - Смартсон 49-12

Финале 

Челик - Нада 29-14

Најбољи поентери 

Субашић 63 поена, Челик

Росо 27 поена, Нада

Капор 25 поена, Победник

Јанотка 17 поена, Мађарок

Референце 

Сезоне Регионалне лиге у рагбију
Рагби у 2014.
Рагби у 2015.